Hans Schulthess ist der Name folgender Personen:

* Hans Schulthess (Verleger) (Hans Schulthess-Hünerwadel; 1872–1959), Schweizer Verleger 
 Hans Caspar Schulthess (auch Hans Kaspar Schulthess; 1709–1804), Schweizer Kaufmann und Verbandsfunktionär 
 Hans Heinrich Schulthess (1665–1738/1739), Schweizer Kaufmann, Politiker und Pietist